XLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lemwerder (Germania)